Лига А 2006/2007 () — 44-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 19 августа 2006 года и закончился 30 мая 2007 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Суперлигу

Ссылки 
 Первая лига Турции 2006/07 на сайте tff.org 
 Первая лига Турции 2006/07 на сайте mackolik.com 
 Первая лига Турции 2006/07 на сайте rsssf.com 

2006/2007
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2006 году
Спорт в Турции в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007